Wissenschaftsgemeinschaft steht für:
 die Gesamtheit des internationalen Wissenschaftsbetriebs (englisch: scientific community), siehe Wissenschaftsgemeinde
 die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL), siehe Leibniz-Gemeinschaft